Альфред — мужское имя.

Известные носители имени 
 Альфред Великий (ок. 849—899/901) — король Уэссекса.
 Альфред Этелинг (ум. 1036) — один из сыновей англосаксонского короля Этельреда II.
 Альфред из Беверли (ок. 1100—1154) — средневековый английский хронист.
 Альфред Великобританский (1780—1782) — принц Великобританский, член британской королевской семьи.
 Альфред Клаар (1848—1927) — немецкий литературовед, критик и драматург.
 Альфред Саксен-Кобург-Готский (1844—1900) — герцог Эдинбургский, граф Ольстерский и Кентский.
 Альфред, принц Саксен-Кобург-Готский (1874—1899) — член британской королевской семьи.

Фамилия 
 Альфред, Стивен (род. 1997) — нигерийский футболист.

Топоним 
 Альфред — национальный парк в Австралии.
 Альфред и Плантадженет — муниципалитет в Онтарио, Канада.

В культуре 
 «Альфред» — историческая драма Н. В. Гоголя (1835, издана в 1856-м).
 Альфред Пенниуорт — персонаж комиксов DC Comics.

См. также 
 Альфредо

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена